«Люди в солдатских шинелях» () — эстонский художественный фильм (1968), по мотивам романа «Два „я“ Энна Кальма» Пауля Куусберга.

Сюжет 
В фильме повествуется о боевом пути бойцов 3-го отделения 1-го взвода 7-й роты 8-го Эстонского стрелкового корпуса во время Второй мировой войны. Действие фильма происходит в период от Великолукской операции ноября 1942 — января 1943 года до Боя у Техумарди 8 октября 1944 года, явившегося завершением первого этапа Моонзундской десантной операции.

В ролях 

 Рудольф Аллаберт — Кальм
 Хейно Раудсик — Тяэгер
 Леонхард Мерзин — Мянд
 Арви Халлик — Вески
 Кенно Оя — Пятый
 Ханс Калдоя — Рауднаск
 Калью Комиссаров — Лоог (роль дублирует Владислав Баландин)
 Тыну Микивер — Агур
 Рейн Юурик — Тислер
 Андрес Синилилль — 1-й брат-близнец Лийгер
 Пеэтер Синилилль — 2-й брат-близнец Лийгер
 Пеэтер Кард
 Ивало Рандалу  — Отто Рунк
 Эльза Ратассепп

Примечания

Источники

См. также 
 8-й стрелковый корпус
 Великолукская наступательная операция

Фильмы СССР 1968 года
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о 1940-х годах
Фильмы студии «Таллинфильм»
Экранизации романов
Чёрно-белые фильмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы на русском языке